Miejscowości w USA:
 Winterset – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
Gminy w USA:
 Winterset (ang. Winterset Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell